Wéndèleine Thérèse Renard (Schœlcher, 1990. július 20. –) martinique-i születésű francia női válogatott labdarúgó. Az Olympique Lyon védője.

Pályafutása

Klubcsapatban

A válogatottban

Sikerei, díjai

Klubcsapatban 
 Francia bajnok (13):
 Olympique Lyon (13): 2006–2007, 2007–2008, 2008–2009, 2010–2011, 2011–2012, 2012–2013, 2013–2014, 2014–2015, 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019

 Francia kupagyőztes (9):
 Olympique Lyon (9): 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020

Bajnokok Ligája győztes (6):
 Olympique Lyon (6): 2010–11, 2011–12, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019-20
Klubvilágbajnok:
 Olympique Lyon: 2012

Nemzetközi Bajnokok Kupája győztes:
 Olympique Lyon: 2019

A válogatottban 

 Ciprus-kupa győztes (2): 2012, 2014
 SheBelieves-kupa győztes (1): 2017

Statisztikái

Klubcsapatokban 
2019. november 24-el bezárólag

Válogatottban
2019. november 9-el bezárólag

Jegyzetek

Források 
 
 
 

Élő személyek
1990-ben született személyek
Francia női labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Francia olimpikonok
A 2012. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
A 2016. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
A 2011-es női világbajnokság labdarúgói
A 2015-ös női világbajnokság labdarúgói
A 2019-es női világbajnokság labdarúgói
Az Olympique Lyonnais női labdarúgói